Зва́рич — професія, виварник солі з ропи.

Прізвище 

Зва́рич — українське прізвище.

Персоналії 
 Зварич Василь Богданович (1976) — український дипломат, Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Польщі.
 Зварич Віталій Романович (1974) — український військовик, учасник російсько-української війни.
 Зварич Володимир Васильович (1919—1998) — український учений-нумізмат і археолог.
 Зварич Ігор Степанович (нар. 1962) — голова Львівського апеляційного адміністративного суду (2006—2008) , арештований за звинуваченням у хабарництві.
 Зварич Ігор Теодорович (нар. 1952) — український політик, народний депутат України (2006, 2011), член депутатської фракції Партії регіонів.
 Зварич Ірина Михайлівна (1983) — українська футболістка.
 Зварич Наталя Володимирівна (1925—2008) — ланкова колгоспу «Праця» Шаргородського району Вінницької області. Герой Соціалістичної Праці
 Зварич Петро Іванович (1877—1966) — український поет, мемуарист, публіцист, громадський діяч.
 Зварич Петро Костянтинович (1917—1944) — український військовик, шеф зв'язку УПА-Південь, лицар Срібного хреста заслуги УПА.
 Зварич Петро Юрійович (1986—2021) — український військовик, старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Зварич Роман Михайлович (нар. 1953) — український політик, міністр юстиції в урядах Юлії Тимошенко та Віктора Януковича.
 Зварич Федір (1921—1947) — український військовик, командир сотні УПА «Хорти».

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ич